The Power Station Years é um álbum que não faz parte da discografia oficial do vocalista Jon Bon Jovi e nem da banda Bon Jovi. Esse álbum foi lançado em outono de 1999 nos EUA, contendo canções de demonstração, em versão original, cantadas por Jon Bon Jovi (até então conhecido pelo nome de nascimento dele, John Bongiovi), no estúdio The Power Station em Nova Iorque, lugar em que trabalhou antes de formar o Bon Jovi em 1983. Em 2001, foram acrescentadas mais faixas e recebeu o título de The Power Station Years: The Unreleased Recordings.

Faixas do Álbum 
"Who Said It Would Last Forever"
"Open Your Heart"
"Stringin' a Line" (Ian Thomas)
"Don't Leave Me Tonight"
"More Than We Bargained for"
"For You"
"Hollywood Dreams"
"All Talk No Action"
"Don't Keep Me Wondering"
"Head Over Heels"
"No One Does It Like You"
"What You Want"
"Don't You Believe Him"
"Talkin' in Your Sleep"

A canção "Stringin a Line" foi escrita pelo cantor canadense Ian Thomas que só gravou sua própria versão em 1981.

Página Oficial
 Bon Jovi Oficial site

Álbuns de 1999